El término tolerancia puede significar o hacer referencia a lo siguiente:

 tolerancia social: el respeto hacia las ideas, preferencias, formas de pensamiento crítico o comportamientos de otras personas;
 tolerancia en ingeniería y diseño: el margen de error admisible en la fabricación de un producto;
 tolerancia a fallos, la capacidad de un sistema de seguir en funcionamiento incluso en caso de producirse algún fallo;
 tolerancia, la reducción de la respuesta del organismo a los efectos producidos por una sustancia determinada;
 «tolerancia», un capítulo de la serie chilena Diego y Glot.